Wrogemann ist der Familienname folgender Personen:

 Henning Wrogemann (* 1964), Inhaber des Lehrstuhls für Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel 
 Hermann Wrogemann (1899–1985), deutscher Politiker (NLP) und Mitglied des Ernannten Niedersächsischen Landtages